Rezultati Prvenstva Avstralije 1932 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Ženske posamično
1932